Conquesta islàmica de Mallorca (903), operació militar que culminà amb l'expulsió dels romans d'Orient de l'illa de Mallorca 
 Conquesta de Mallorca o croada pisano-catalana, operació de càstig sota l'empara papal duta a terme majoritàriament per tropes catalanes i pisanes
 Conquesta almohade de Mallorca(1203), enfrontament entre els almohades i almoràvits que restaven a l'illa de Mayūrqa
 Conquesta de Mallorca, croada endegada pel rei Jaume d'Aragó